Sezon 2000/2001 Pucharu Świata w kombinacji norweskiej rozpoczął się 2 grudnia 2000 w fińskim Kuopio, zaś ostatnie zawody z tego cyklu zaplanowano w norweskim Oslo, 10 marca 2001 roku. 

Zawody odbyły się w 6 krajach: Czechach, Finlandii, Japonii, Niemczech, Norwegii oraz USA. Odwołano zawody w Austrii i Włoszech.

Obrońcą Pucharu Świata był Fin Samppa Lajunen. W tym sezonie triumfował Austriak Felix Gottwald, który wygrał 5 z 19 zawodów.

Był to pierwszy sezon, w którym przyznano małą kryształową kulę w nowej klasyfikacji sprintu.

Kalendarz i wyniki

Klasyfikacje

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Kalendarz zawodów
 Zestawienie końcowe zawodników
 Wyniki Pucharu Narodów 

Puchar Świata w kombinacji norweskiej
2000 w sportach zimowych
2001 w sportach zimowych